2004–05 UEFA Cup sæson blev afviklet fra sommeren 2004 til den 18. maj 2005. Finalen blev spillet i Lissabon, og blev vundet af CSKA Moskva foran Sporting Clube de Portugal.

Kvalifikation 
Udelukkedehold:  Tobol Kostanay og  Kairat Almaty

Første kvalifikationsrunde

Anden kvalifikationsrunde 
12. August og 26 August 2004.

Første runde 

  PGA. sikkerhedssituation i Israel, blev den første kamp aflyst af UEFA.

Gruppespil

Gruppe A

Se også 
 UEFA Cup finalen 2005

2004-05
Fodboldsæson 2004-05